Мария Магдалена Баварская (; 4 июля 1587, Мюнхен — 25 сентября 1628, Нойбург) — дочь баварского герцога Вильгельма V из рода Виттельсбахов, в замужестве — пфальцграфиня Нейбургская.

Биография 
Мария Магдалена — дочь герцога Вильгельма V Баварского и Ренаты Лотарингской.

В 1607 году её руки просил эрцгерцог Маттиас Австрийский, пытаясь через этот брак получить помощь в борьбе против родного брата, Рудольфа II, императора Священной Римской империи. Хотя отец Марии Магдалены был за этот брак, против него выступил её дядя, курфюрст Максимилиан I Баварский, который не хотел ввязываться во внутренние дела Австрии. В 1608 году эрцгерцогу Маттиасу Австрийскому было официально отказано. В мае 1609 года эрцгерцог Леопольд V Австрийский посетил Мюнхен, выразив желание отказаться от своих религиозных обетов, чтобы жениться на Марии Магдалене. Император Рудольф II обещал сделать эрцгерцога Леопольда V наследником престолов Чехии и Венгрии, в ущерб прав их брата эрцгерцога Матвея.

11 ноября 1613 года в Мюнхене Мария Магдалена вышла замуж за пфальцграфа Вильгельма Вольфганга Пфальц-Нейбургского, который был близким другом её брата. Он был лютеранином, она католичкой. Венчание во Фрауэнкирхе возглавил Иоганн Кристоф фон Вестерштеттен, князь-епископ Эйхштатский. Невеста официально отказалась за себя и всех своих потомков от прав на престол Баварии и получила в приданое 80000 флоринов.

Вместе с Марией Магдаленой в Нойбург-на-Дунае прибыли два иезуита. Для неё здесь была построена католическая часовня. Пфальцграф Филипп Людвиг отправил молодоженов в Нидерланды, поручив их руководству герцогство Юлих-Клеве-Бергское, бывшее предметом имущественного спора с Бранденбургским домом.

15 мая 1614 года её муж Вильгельм Вольфганг Пфальц-Нейбургский официально перешел в католицизм в соборе Святого Ламберта в Дюссельдорфе.

Мария Магдалена Баварская скоропостижно скончалась в Нойбурге-на-Дунае 25 сентября 1628 года и была похоронена в крипте иезуитской церкви в Нойбурге.

Семья 
В семье Вильгельма Вольфганга Нейбургского и Марии Магдалены Баварской родился один сын.
 Филипп Вильгельм Нейбургский, герцог Нейбурга, герцог Юлиха и Берга, курфюрст Пфальцский, женат на Анне Екатерине Констанции Вазе (1619–1651), затем на Елизавете Амалии Гессен-Дармштадтской (1635–1709).

Предки

Примечания

Литература 
 F. A. Förch: Neuburg und seine Fürsten: ein historischer Versuch als Beitrag zur Geschichte des Fürstenthums Pfalz-Neuburg, A. Prechter, 1860, S. 74 ff.
 Dieter Albrecht: Maximilian I. von Bayern 1573—1651, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 1998, S. 155 f.

Принцессы Баварии
Виттельсбахи
Похороненные в Баварии
Супруги правителей Европы XVII века